Il doppio  dello  San Marino CEPU Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

James Cerretani e Philipp Marx erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Lukáš Dlouhý e Michal Mertiňák hanno battuto in finale Stefano Ianni e Matteo Viola 2–6, 7–6(7–3), [11–9].

Teste di serie 

 Johan Brunström /  Michail Elgin (quarti di finale)
 Dick Norman /  Alexander Waske (primo turno)

 Nicholas Monroe /  Simon Stadler (quarti di finale) 
 Lukáš Dlouhý /  Michal Mertiňák (Campioni)

Tabellone

Note 
 

San Marino CEPU Open 2012